Coop est l'abréviation de coopérative.

Entreprise 
 Coop est également une enseigne utilisée par plusieurs coopératives de consommation :
 Co-op ou The Co-operative Group est une coopérative de grande distribution au Royaume-Uni ;
 Coop (Suisse) est une coopérative de grande distribution, deuxième en Suisse ;
 Coop Italia est une coopérative de grande distribution italienne, premier en Italie ;
 Coop (Pays-Bas) est une coopérative de grande distribution des Pays-Bas ;
  Coop Norden, au Danemark, en Suède et en Norvège ;
  Coop eG, en Allemagne ;
 Coop (Hongrie) est une coopérative de grande distribution de Hongrie ;
 Coop (France) :
 Coop Alsace est une coopérative de distribution d'Alsace depuis 1902 ;
 Coop Normandie-Picardie est une coopérative de consommation basée en Normandie-Picardie ;
 Coop Atlantique est une coopérative de consommateurs implantée entre Loire et Garonne ;
 Coop Nord.
 Coop Himmelb(l)au est une agence d'architecture, à Vienne, Autriche.

Patronyme 

Coop est un patronyme.

Les patronymes , , , Coppe et  sont généralement des aphérèses de Jacob, mais parfois aussi du nom de famille germanique Coppo.

Le patronyme existe avec un suffixe génitif néerlandais -s :  ou Coops.

Les variantes néerlandaises s'écrivent généralement avec K- :  Kop, , Koppe et Kops. 

À rapprocher du patronyme français , qui est une transformation du patronyme roumain Copelovici.

 Denys N. Coop (1920-1981), directeur de la photographie anglais.

Autre 
 en jeu vidéo, coop ou co-op est l'abréviation de coopératif, un mode de jeu multijoueur ;
 dans l'enseignement, co-op peut désigner les études coopératives ;
 .coop, est  une extension de nom de domaine pour les coopératives ;
 Coop est un personnage de Charmed qui apparaît dans la huitième saison de la série.
Patronyme anglais